Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Bruxelles du 11 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Tine Scheuer-Larsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Belgique
Sport en Belgique en 1988
Tennis en juillet 1988